Териантропы (терианы, тери) — молодёжная субкультура, представители которой отождествляют себя с определёнными животными (чаще всего волками, хищными или другими крупными биологическими видами). Духовное устремление к звериной стороне собственной сущности отражается в зооморфных чертах и атрибутах, которые териантропы вносят в свой повседневный облик.

Как и субкультура фурри, териантропы представляют собой лишь один из примеров реализации зооантропоморфизма в современной культуре. Это одно из сообществ, которые возникают при использовании зооморфных образов на подростково-молодёжном этапе жизни, когда человек сталкивается с проблемой самоидентификации и выбора своего места в жизни.

За пределами субкультуры термин может использоваться как этнографический термин для оборотничества (териантропия) или зооантропоморфного персонажа.

История 
Сообщество берёт своё начало с осени 1992 года, когда в сети Usenet была создана группа alt.horror.werewolves, где предметом обсуждения являлась «духовная териантропия», которая объяснялась как опыт единения с природой посредством духов, тотемов, снов и души.

Мировоззрение 
Териантропы делят себя на несколько разновидностей, одна из которых называется элурантропия () и обозначает человека-кошку. Слово образовано двумя греческими словами — ailouros, означающее «кот», и anthropinos, означающее «человек».

См. также 
 Азеркины
 Зооморфизм

Примечания

Литература 
 Bricker N. Life stories of therianthropes: An analysis of nonhuman identity in a narrative identity model. — 2016.
 Greene, R. The Magic of Shapeshifting. — York Beach, ME: Weiser. — 2000. ISBN 1-57863-171-8
 Delano Robertson V. L. The Law of the Jungle: Self and Community in the Online Therianthropy Movement // The Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies. — 2012. — Т. 14. — №. 2.

Оборотни
Духовность
Азеркины